В статье представлен список Чрезвычайных и полномочных послов Великобритании в России.

История Российско-британских отношений насчитывает уже несколько столетий: в 1553 году были установлены дипломатические отношения между Россией и Великобританией, когда представитель короля Эдуарда VI — Ричард Ченслор (Ченслер), пытаясь отыскать «северный путь» в Индию, остановился в стольном граде Русского государства и в 1553 году был представлен царю Ивану IV.

Послы в России

Царство Московское (1547—1721)

Российская империя (1721—1917)

РСФСР (1917—1922)

СССР (1923—1991)

Российская Федерация (с 1991)

См. также 

 Российско-британские отношения
 Список послов России в Великобритании

Примечания

Ссылки 
 Британское посольство в Москве

Российско-британские отношения

Россия
Великобритания